Maxime Lajoie (né le  à Québec dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 

Il remporte la Coupe Calder 2022 avec les Wolves de Chicago.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2013-2014 || Broncos de Swift Current || Ligue de hockey de l'Ouest ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Broncos de Swift Current || LHOu ||72 ||7 ||33 ||40 ||22 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
| 2015-2016 || Broncos de Swift Current || LHOu ||62 ||8 ||29 ||37 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Broncos de Swift Current || LHOu ||68 ||7 ||35 ||42 ||26 ||14 ||1 ||8 ||9 ||10
|-
| 2017-2018 || Senators de Belleville || LAH ||56 ||1 ||14 ||15 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Beast de Brampton || ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||56 ||7 ||8 ||15 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Senators de Belleville || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Senators de Belleville || LAH ||48 ||4 ||13 ||17 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||-  ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Wolves de Chicago || LAH ||27 ||6 ||15 ||21 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Hurricanes de la Caroline || LNH || - || - || - || -  || - || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || Wolves de Chicago || LAH || 60 || 4 || 29 || 33 || 10 || 18 || 4 || 4 || 8 || 18
|-
| 2021-2022 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

| 67 || 7 || 8 || 15 || 20 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2

Références 

Naissance en novembre 1997
Naissance à Québec
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Senators de Belleville
Joueur du Beast de Brampton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Champion de la Coupe Calder